Изубриевка:

 Изубриевка — река в Тербунском и Долгоруковском районах Липецкой области, правый приток ручья Лух.
 Изубриевка Вторая — деревня Меньшеколодезского сельского поселения Долгоруковского района Липецкой области.
 Изубриевка Первая — деревня Меньшеколодезского сельского поселения Долгоруковского района Липецкой области.